Знамените личности Београдског пашалука представља списак свих личности, турских и српских, које су на овај или онај начин управљали Београдским пашалуком и његовим деловима.

Муселими 
 Алексиначка нахија:
 Београдска нахија:
 Ваљевска нахија:
 Јагодинска нахија:
 Кнежевачка нахија:
 Крагујевачка нахија:
 Крајинска нахија:
 Крушевачка нахија:
 Подринска нахија:
 Пожешка нахија: Латиф-ага
 Пожаревачка нахија:
 Рудничка нахија: Ашин-бег, Токатлијић-Рудничанин
 Смедеревска нахија:
 Ћуприска нахија:
 Ужичка нахија:
 Црноречка нахија:
 Чачанска нахија:
 Шабачка нахија:

Обор-кнезови 
 Алексиначка нахија:
 Београдска нахија:
 Ваљевска нахија: Станоје Ненадовић (око 1690—1750), Алекса Ненадовић, Илија Бирчанин
 Јагодинска нахија:
 Кнежевачка нахија:
 Крагујевачка нахија:
 Крајинска нахија: Станко Карапанџић, Михаило Станковић Карапанџа, Перча Станковић Карапанџић
 Крушевачка нахија:
 Подринска нахија:
 Пожаревачка нахија: Марко Абдула
 Рудничка нахија:
 Смедеревска нахија:
 Ћуприска нахија:
 Ужичка нахија:
 Црноречка нахија:
 Чачанска нахија:
 Шабачка нахија:

Кнезови 
 Алексиначка нахија:
 Београдска нахија: Станоје Михаиловић, Никола Станојевић
 Ваљевска нахија:
 Јагодинска нахија: Димитрије Ђорђијевић
 Кнежевачка нахија:
 Крагујевачка нахија:
 Крајинска нахија: Данило Алексијевић
 Крушевачка нахија:
 Подринска нахија:
 Пожаревачка нахија:
 Пожешка нахија: Кнез Васа Поповић
 Рудничка нахија:
 Смедеревска нахија: Петар Вулићевић
 Ћуприска нахија:
 Ужичка нахија:
 Црноречка нахија:
 Чачанска нахија:
 Шабачка нахија:

Војводе 
 Алексиначка нахија:
 Београдска нахија:
 Ваљевска нахија: Јаков Ненадовић, Сима Ненадовић, Јеврем Ненадовић
 Јагодинска нахија:
 Кнежевачка нахија:
 Крагујевачка нахија:
 Крајинска нахија: Хајдук-Вељко Петровић
 Крушевачка нахија:
 Параћинска нахија: Илија Барјактаровић
 Подринска нахија:
 Пожаревачка нахија: Тома Јовановић, Ђорђије из Крушевице
 Рудничка нахија: Јоксим Карамарковић из Луњевице, Лазар Мутап, Милан Обреновић
 Сјеничка нахија: Хаџи-Продан Глигоријевић
 Смедеревска нахија: Вуле Илијић, Ђуша Вулићевић, Станоје Главаш (Стаматовић)
 Ћуприска нахија: Милосав Здравковић
 Ужичка нахија: Никола Кара-Марковић
 Црноречка нахија:
 Чачанска нахија:
 Шабачка нахија: Поп Лука Лазаревић

Београдски пашалук